Matcherna i grupp A i världsmästerskapet i futsal 1989 pågick från 5 till 8 januari 1989.

Poängtabell

Matcher

Nederländerna mot Danmark

Paraguay mot Algeriet

Danmark mot Paraguay

Nederländerna mot Algeriet

Nederländerna mot Paraguay

Danmark mot Algeriet

Referenser 

Grupp A